Kilian Märkl (ur. 10 kwietnia 2000) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Partenkirchen. Drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów (2019 i 2020).

Przebieg kariery 
16 września 2017 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 51. miejsce w Kanderstegu. Kolejnego dnia zdobył pierwsze punkty cyklu w karierze, zajmując 27. miejsce. W lipcu 2018 startował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, a w styczniu 2019 zadebiutował w zimowej edycji cyklu, zajmując 8. miejsce w Klingenthal. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, na których zajął 29. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył złoty medal. 29 grudnia 2020 w Oberstdorfie, w ramach 69. Turnieju Czterech Skoczni, zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 57. miejsce.

Po sezonie 2021/2022 zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Märkla na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cupu

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000